Brit šalom, nebo též anglicky brit shalom může označovat:
 Brit šalom (organizace), organizace zaměřená na mírovou spolupráci mezi Židy a Araby.
 Brit šalom (rituál), bezbolestná varianta k brit mila progresivního/humanistického odvětví judaismu, která splňuje stejný účel. Též známé jako brit b'li milah či Brit chaim.
 Brit Shalom (synagoga), synagoga v Easton, Pensylvánii.